Локти — название населённых пунктов в России:
 Локти — село в Каргапольском районе Курганской области.
 Локти — село в Мошковском районе Новосибирской области.
 Локти — деревня в Нижнеомском районе Омской области, Глухониколаевское сельское поселение.
 Локти — деревня  в Нижнеомском районе Омской области, Соловецкое сельское поселение.
 Локти — деревня в Ишимском районе Тюменской области.